

463001–463100 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 463001 || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=002 bgcolor=#E9E9E9
| 463002 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=003 bgcolor=#d6d6d6
| 463003 || || 26 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=004 bgcolor=#d6d6d6
| 463004 || || 21 de novembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=005 bgcolor=#d6d6d6
| 463005 || || 26 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=006 bgcolor=#d6d6d6
| 463006 || || 1 de febrer de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=007 bgcolor=#fefefe
| 463007 || || 11 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=008 bgcolor=#E9E9E9
| 463008 || || 31 de març de 2011 || Palomar || Spacewatch ||  ||  —
|-id=009 bgcolor=#d6d6d6
| 463009 || || 11 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=010 bgcolor=#d6d6d6
| 463010 || || 27 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=011 bgcolor=#d6d6d6
| 463011 || || 4 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=012 bgcolor=#d6d6d6
| 463012 || || 24 de maig de 2001 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=013 bgcolor=#FA8072
| 463013 || || 2 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=014 bgcolor=#E9E9E9
| 463014 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=015 bgcolor=#d6d6d6
| 463015 || || 10 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=016 bgcolor=#d6d6d6
| 463016 || || 7 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=017 bgcolor=#d6d6d6
| 463017 || || 2 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=018 bgcolor=#d6d6d6
| 463018 || || 17 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=019 bgcolor=#d6d6d6
| 463019 || || 11 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=020 bgcolor=#d6d6d6
| 463020 || || 25 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=021 bgcolor=#d6d6d6
| 463021 || || 1 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=022 bgcolor=#d6d6d6
| 463022 || || 12 d'abril de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=023 bgcolor=#d6d6d6
| 463023 || || 10 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=024 bgcolor=#fefefe
| 463024 || || 25 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=025 bgcolor=#d6d6d6
| 463025 || || 8 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=026 bgcolor=#d6d6d6
| 463026 || || 26 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=027 bgcolor=#d6d6d6
| 463027 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=028 bgcolor=#d6d6d6
| 463028 || || 26 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=029 bgcolor=#d6d6d6
| 463029 || || 6 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=030 bgcolor=#d6d6d6
| 463030 || || 12 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=031 bgcolor=#d6d6d6
| 463031 || || 13 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=032 bgcolor=#FA8072
| 463032 || || 28 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=033 bgcolor=#d6d6d6
| 463033 || || 9 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=034 bgcolor=#d6d6d6
| 463034 || || 10 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=035 bgcolor=#d6d6d6
| 463035 || || 22 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=036 bgcolor=#d6d6d6
| 463036 || || 23 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=037 bgcolor=#d6d6d6
| 463037 || || 9 de febrer de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=038 bgcolor=#d6d6d6
| 463038 || || 4 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=039 bgcolor=#d6d6d6
| 463039 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=040 bgcolor=#d6d6d6
| 463040 || || 13 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=041 bgcolor=#d6d6d6
| 463041 || || 24 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=042 bgcolor=#d6d6d6
| 463042 || || 28 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=043 bgcolor=#d6d6d6
| 463043 || || 25 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=044 bgcolor=#fefefe
| 463044 || || 28 d'abril de 2011 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=045 bgcolor=#d6d6d6
| 463045 || || 1 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=046 bgcolor=#fefefe
| 463046 || || 23 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=047 bgcolor=#d6d6d6
| 463047 || || 28 de març de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=048 bgcolor=#d6d6d6
| 463048 || || 22 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=049 bgcolor=#d6d6d6
| 463049 || || 7 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=050 bgcolor=#d6d6d6
| 463050 || || 1 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=051 bgcolor=#d6d6d6
| 463051 || || 14 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=052 bgcolor=#d6d6d6
| 463052 || || 17 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=053 bgcolor=#d6d6d6
| 463053 || || 11 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=054 bgcolor=#d6d6d6
| 463054 || || 25 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=055 bgcolor=#d6d6d6
| 463055 || || 20 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=056 bgcolor=#d6d6d6
| 463056 || || 23 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=057 bgcolor=#d6d6d6
| 463057 || || 21 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=058 bgcolor=#d6d6d6
| 463058 || || 6 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=059 bgcolor=#d6d6d6
| 463059 || || 26 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=060 bgcolor=#d6d6d6
| 463060 || || 9 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=061 bgcolor=#d6d6d6
| 463061 || || 25 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=062 bgcolor=#d6d6d6
| 463062 || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=063 bgcolor=#d6d6d6
| 463063 || || 13 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=064 bgcolor=#d6d6d6
| 463064 || || 2 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=065 bgcolor=#d6d6d6
| 463065 || || 13 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=066 bgcolor=#d6d6d6
| 463066 || || 13 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=067 bgcolor=#fefefe
| 463067 || || 5 de maig de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=068 bgcolor=#E9E9E9
| 463068 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=069 bgcolor=#d6d6d6
| 463069 || || 1 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=070 bgcolor=#d6d6d6
| 463070 || || 20 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=071 bgcolor=#d6d6d6
| 463071 || || 10 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=072 bgcolor=#d6d6d6
| 463072 || || 25 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=073 bgcolor=#d6d6d6
| 463073 || || 28 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=074 bgcolor=#d6d6d6
| 463074 || || 16 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=075 bgcolor=#d6d6d6
| 463075 || || 27 de maig de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=076 bgcolor=#d6d6d6
| 463076 || || 16 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=077 bgcolor=#d6d6d6
| 463077 || || 9 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=078 bgcolor=#d6d6d6
| 463078 || || 6 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=079 bgcolor=#d6d6d6
| 463079 || || 10 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=080 bgcolor=#fefefe
| 463080 || || 12 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=081 bgcolor=#d6d6d6
| 463081 || || 4 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=082 bgcolor=#fefefe
| 463082 || || 4 d'agost de 2011 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=083 bgcolor=#fefefe
| 463083 || || 23 d'agost de 2011 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=084 bgcolor=#fefefe
| 463084 || || 12 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=085 bgcolor=#fefefe
| 463085 || || 1 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=086 bgcolor=#fefefe
| 463086 || || 26 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=087 bgcolor=#fefefe
| 463087 || || 26 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=088 bgcolor=#d6d6d6
| 463088 || || 24 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=089 bgcolor=#FA8072
| 463089 || || 1 de març de 2009 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=090 bgcolor=#fefefe
| 463090 || || 9 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=091 bgcolor=#fefefe
| 463091 || || 3 de novembre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=092 bgcolor=#fefefe
| 463092 || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=093 bgcolor=#fefefe
| 463093 || || 18 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=094 bgcolor=#fefefe
| 463094 || || 1 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=095 bgcolor=#fefefe
| 463095 || || 19 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=096 bgcolor=#fefefe
| 463096 || || 4 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=097 bgcolor=#fefefe
| 463097 || || 15 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=098 bgcolor=#fefefe
| 463098 || || 17 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=099 bgcolor=#fefefe
| 463099 || || 18 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=100 bgcolor=#fefefe
| 463100 || || 29 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

463101–463200 

|-bgcolor=#fefefe
| 463101 || || 7 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=102 bgcolor=#fefefe
| 463102 || || 27 de setembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=103 bgcolor=#fefefe
| 463103 || || 31 de desembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=104 bgcolor=#fefefe
| 463104 || || 20 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=105 bgcolor=#fefefe
| 463105 || || 25 d'agost de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=106 bgcolor=#fefefe
| 463106 || || 4 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=107 bgcolor=#fefefe
| 463107 || || 14 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=108 bgcolor=#fefefe
| 463108 || || 20 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=109 bgcolor=#fefefe
| 463109 || || 20 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=110 bgcolor=#fefefe
| 463110 || || 22 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=111 bgcolor=#fefefe
| 463111 || || 23 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=112 bgcolor=#fefefe
| 463112 || || 30 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=113 bgcolor=#fefefe
| 463113 || || 2 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=114 bgcolor=#fefefe
| 463114 || || 2 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=115 bgcolor=#fefefe
| 463115 || || 24 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=116 bgcolor=#fefefe
| 463116 || || 3 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=117 bgcolor=#fefefe
| 463117 || || 9 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=118 bgcolor=#fefefe
| 463118 || || 21 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=119 bgcolor=#fefefe
| 463119 || || 11 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=120 bgcolor=#E9E9E9
| 463120 || || 25 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=121 bgcolor=#fefefe
| 463121 || || 1 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=122 bgcolor=#fefefe
| 463122 || || 23 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=123 bgcolor=#fefefe
| 463123 || || 27 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=124 bgcolor=#fefefe
| 463124 || || 20 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=125 bgcolor=#fefefe
| 463125 || || 29 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=126 bgcolor=#fefefe
| 463126 || || 10 de març de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=127 bgcolor=#fefefe
| 463127 || || 17 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=128 bgcolor=#fefefe
| 463128 || || 20 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=129 bgcolor=#fefefe
| 463129 || || 29 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=130 bgcolor=#fefefe
| 463130 || || 31 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=131 bgcolor=#fefefe
| 463131 || || 20 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=132 bgcolor=#fefefe
| 463132 || || 23 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=133 bgcolor=#fefefe
| 463133 || || 13 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=134 bgcolor=#fefefe
| 463134 || || 18 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=135 bgcolor=#fefefe
| 463135 || || 16 de novembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=136 bgcolor=#fefefe
| 463136 || || 10 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=137 bgcolor=#fefefe
| 463137 || || 20 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=138 bgcolor=#fefefe
| 463138 || || 11 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=139 bgcolor=#fefefe
| 463139 || || 23 de novembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=140 bgcolor=#fefefe
| 463140 || || 15 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=141 bgcolor=#fefefe
| 463141 || || 27 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=142 bgcolor=#fefefe
| 463142 || || 15 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=143 bgcolor=#fefefe
| 463143 || || 25 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=144 bgcolor=#fefefe
| 463144 || || 25 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=145 bgcolor=#fefefe
| 463145 || || 26 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=146 bgcolor=#fefefe
| 463146 || || 2 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=147 bgcolor=#fefefe
| 463147 || || 27 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=148 bgcolor=#fefefe
| 463148 || || 28 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=149 bgcolor=#fefefe
| 463149 || || 19 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=150 bgcolor=#fefefe
| 463150 || || 18 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=151 bgcolor=#fefefe
| 463151 || || 14 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=152 bgcolor=#fefefe
| 463152 || || 26 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=153 bgcolor=#fefefe
| 463153 || || 24 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=154 bgcolor=#fefefe
| 463154 || || 9 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=155 bgcolor=#fefefe
| 463155 || || 4 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=156 bgcolor=#fefefe
| 463156 || || 27 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=157 bgcolor=#fefefe
| 463157 || || 26 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=158 bgcolor=#fefefe
| 463158 || || 15 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=159 bgcolor=#fefefe
| 463159 || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=160 bgcolor=#fefefe
| 463160 || || 25 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=161 bgcolor=#fefefe
| 463161 || || 27 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=162 bgcolor=#fefefe
| 463162 || || 18 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=163 bgcolor=#fefefe
| 463163 || || 24 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=164 bgcolor=#E9E9E9
| 463164 || || 29 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=165 bgcolor=#fefefe
| 463165 || || 20 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=166 bgcolor=#fefefe
| 463166 || || 10 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=167 bgcolor=#fefefe
| 463167 || || 30 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=168 bgcolor=#fefefe
| 463168 || || 24 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=169 bgcolor=#E9E9E9
| 463169 || || 21 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=170 bgcolor=#fefefe
| 463170 || || 21 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=171 bgcolor=#fefefe
| 463171 || || 21 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=172 bgcolor=#fefefe
| 463172 || || 12 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=173 bgcolor=#fefefe
| 463173 || || 9 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=174 bgcolor=#E9E9E9
| 463174 || || 12 de febrer de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=175 bgcolor=#fefefe
| 463175 || || 15 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=176 bgcolor=#fefefe
| 463176 || || 7 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=177 bgcolor=#fefefe
| 463177 || || 27 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=178 bgcolor=#fefefe
| 463178 || || 6 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=179 bgcolor=#fefefe
| 463179 || || 4 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=180 bgcolor=#fefefe
| 463180 || || 5 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=181 bgcolor=#fefefe
| 463181 || || 31 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=182 bgcolor=#fefefe
| 463182 || || 21 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=183 bgcolor=#fefefe
| 463183 || || 5 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=184 bgcolor=#fefefe
| 463184 || || 2 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=185 bgcolor=#fefefe
| 463185 || || 15 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=186 bgcolor=#E9E9E9
| 463186 || || 10 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=187 bgcolor=#fefefe
| 463187 || || 29 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=188 bgcolor=#E9E9E9
| 463188 || || 18 de febrer de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=189 bgcolor=#fefefe
| 463189 || || 29 de gener de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=190 bgcolor=#fefefe
| 463190 || || 30 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=191 bgcolor=#fefefe
| 463191 || || 20 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=192 bgcolor=#fefefe
| 463192 || || 29 de gener de 2012 || Haleakala || NEAT ||  ||  —
|-id=193 bgcolor=#fefefe
| 463193 || || 13 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=194 bgcolor=#E9E9E9
| 463194 || || 21 de gener de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=195 bgcolor=#fefefe
| 463195 || || 3 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=196 bgcolor=#fefefe
| 463196 || || 19 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=197 bgcolor=#fefefe
| 463197 || || 17 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=198 bgcolor=#fefefe
| 463198 || || 31 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=199 bgcolor=#fefefe
| 463199 || || 26 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=200 bgcolor=#fefefe
| 463200 || || 30 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

463201–463300 

|-bgcolor=#fefefe
| 463201 || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=202 bgcolor=#fefefe
| 463202 || || 13 de febrer de 2012 || Haleakala || NEAT ||  ||  —
|-id=203 bgcolor=#fefefe
| 463203 || || 26 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=204 bgcolor=#fefefe
| 463204 || || 2 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=205 bgcolor=#fefefe
| 463205 || || 18 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=206 bgcolor=#E9E9E9
| 463206 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=207 bgcolor=#fefefe
| 463207 || || 9 de febrer de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=208 bgcolor=#E9E9E9
| 463208 || || 13 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=209 bgcolor=#E9E9E9
| 463209 || || 8 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=210 bgcolor=#E9E9E9
| 463210 || || 17 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=211 bgcolor=#fefefe
| 463211 || || 19 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=212 bgcolor=#fefefe
| 463212 || || 18 de febrer de 2012 || Oukaïmeden || NEAT ||  ||  —
|-id=213 bgcolor=#fefefe
| 463213 || || 10 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=214 bgcolor=#fefefe
| 463214 || || 11 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=215 bgcolor=#E9E9E9
| 463215 || || 22 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=216 bgcolor=#FFC2E0
| 463216 || || 23 de febrer de 2012 || Catalina || CSS || AMO ||  —
|-id=217 bgcolor=#fefefe
| 463217 || || 16 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=218 bgcolor=#E9E9E9
| 463218 || || 9 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=219 bgcolor=#E9E9E9
| 463219 || || 23 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=220 bgcolor=#fefefe
| 463220 || || 28 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=221 bgcolor=#fefefe
| 463221 || || 16 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=222 bgcolor=#fefefe
| 463222 || || 10 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=223 bgcolor=#E9E9E9
| 463223 || || 22 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=224 bgcolor=#E9E9E9
| 463224 || || 22 de febrer de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=225 bgcolor=#fefefe
| 463225 || || 30 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=226 bgcolor=#E9E9E9
| 463226 || || 21 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=227 bgcolor=#fefefe
| 463227 || || 23 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=228 bgcolor=#fefefe
| 463228 || || 18 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=229 bgcolor=#fefefe
| 463229 || || 19 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=230 bgcolor=#fefefe
| 463230 || || 21 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=231 bgcolor=#fefefe
| 463231 || || 4 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=232 bgcolor=#E9E9E9
| 463232 || || 1 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=233 bgcolor=#fefefe
| 463233 || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=234 bgcolor=#fefefe
| 463234 || || 22 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=235 bgcolor=#fefefe
| 463235 || || 19 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=236 bgcolor=#E9E9E9
| 463236 || || 14 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=237 bgcolor=#E9E9E9
| 463237 || || 8 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=238 bgcolor=#fefefe
| 463238 || || 10 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=239 bgcolor=#E9E9E9
| 463239 || || 30 de març de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=240 bgcolor=#FA8072
| 463240 || 2012 FC || 16 de març de 2012 || Piszkéstető || Spacewatch ||  ||  —
|-id=241 bgcolor=#E9E9E9
| 463241 || || 13 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=242 bgcolor=#E9E9E9
| 463242 || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=243 bgcolor=#E9E9E9
| 463243 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=244 bgcolor=#E9E9E9
| 463244 || || 28 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=245 bgcolor=#E9E9E9
| 463245 || || 2 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=246 bgcolor=#E9E9E9
| 463246 || || 22 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=247 bgcolor=#E9E9E9
| 463247 || || 1 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=248 bgcolor=#E9E9E9
| 463248 || || 26 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=249 bgcolor=#E9E9E9
| 463249 || || 28 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=250 bgcolor=#E9E9E9
| 463250 || || 10 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=251 bgcolor=#E9E9E9
| 463251 || || 31 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=252 bgcolor=#E9E9E9
| 463252 || || 13 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=253 bgcolor=#E9E9E9
| 463253 || || 6 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=254 bgcolor=#E9E9E9
| 463254 || || 5 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=255 bgcolor=#E9E9E9
| 463255 || || 14 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=256 bgcolor=#E9E9E9
| 463256 || || 13 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=257 bgcolor=#FFC2E0
| 463257 || || 2 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || AMO ||  —
|-id=258 bgcolor=#E9E9E9
| 463258 || || 3 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=259 bgcolor=#E9E9E9
| 463259 || || 10 d'abril de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=260 bgcolor=#E9E9E9
| 463260 || || 4 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=261 bgcolor=#E9E9E9
| 463261 || || 16 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=262 bgcolor=#E9E9E9
| 463262 || || 15 de juliol de 2004 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=263 bgcolor=#E9E9E9
| 463263 || || 20 d'octubre de 1993 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=264 bgcolor=#E9E9E9
| 463264 || || 28 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=265 bgcolor=#fefefe
| 463265 || || 30 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=266 bgcolor=#E9E9E9
| 463266 || || 27 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=267 bgcolor=#E9E9E9
| 463267 || || 9 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=268 bgcolor=#E9E9E9
| 463268 || || 11 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=269 bgcolor=#fefefe
| 463269 || || 21 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=270 bgcolor=#E9E9E9
| 463270 || || 10 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=271 bgcolor=#E9E9E9
| 463271 || || 11 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=272 bgcolor=#E9E9E9
| 463272 || || 19 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=273 bgcolor=#E9E9E9
| 463273 || || 11 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=274 bgcolor=#E9E9E9
| 463274 || || 14 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=275 bgcolor=#E9E9E9
| 463275 || || 24 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=276 bgcolor=#E9E9E9
| 463276 || || 6 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=277 bgcolor=#d6d6d6
| 463277 || || 13 d'abril de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=278 bgcolor=#E9E9E9
| 463278 || || 10 de desembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=279 bgcolor=#E9E9E9
| 463279 || || 2 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=280 bgcolor=#E9E9E9
| 463280 || || 7 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=281 bgcolor=#E9E9E9
| 463281 || || 27 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=282 bgcolor=#FFC2E0
| 463282 || || 22 d'abril de 2012 || Catalina || CSS || APO ||  —
|-id=283 bgcolor=#E9E9E9
| 463283 || || 12 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=284 bgcolor=#E9E9E9
| 463284 || || 15 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=285 bgcolor=#E9E9E9
| 463285 || || 27 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=286 bgcolor=#E9E9E9
| 463286 || || 20 d'abril de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=287 bgcolor=#E9E9E9
| 463287 || || 22 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=288 bgcolor=#E9E9E9
| 463288 || || 27 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=289 bgcolor=#E9E9E9
| 463289 || || 14 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=290 bgcolor=#E9E9E9
| 463290 || || 8 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=291 bgcolor=#d6d6d6
| 463291 || || 25 d'abril de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=292 bgcolor=#E9E9E9
| 463292 || || 1 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=293 bgcolor=#FA8072
| 463293 || || 7 de desembre de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung ||  ||  —
|-id=294 bgcolor=#d6d6d6
| 463294 || || 18 d'abril de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=295 bgcolor=#E9E9E9
| 463295 || || 27 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=296 bgcolor=#E9E9E9
| 463296 || || 3 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=297 bgcolor=#E9E9E9
| 463297 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=298 bgcolor=#E9E9E9
| 463298 || || 4 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=299 bgcolor=#E9E9E9
| 463299 || || 3 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=300 bgcolor=#E9E9E9
| 463300 || || 29 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

463301–463400 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 463301 || || 26 de març de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=302 bgcolor=#E9E9E9
| 463302 || || 29 d'abril de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=303 bgcolor=#E9E9E9
| 463303 || || 10 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=304 bgcolor=#E9E9E9
| 463304 || || 29 d'abril de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=305 bgcolor=#d6d6d6
| 463305 || || 28 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=306 bgcolor=#E9E9E9
| 463306 || || 14 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=307 bgcolor=#E9E9E9
| 463307 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=308 bgcolor=#E9E9E9
| 463308 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=309 bgcolor=#E9E9E9
| 463309 || || 6 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=310 bgcolor=#E9E9E9
| 463310 || || 30 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=311 bgcolor=#E9E9E9
| 463311 || || 2 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=312 bgcolor=#E9E9E9
| 463312 || || 14 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=313 bgcolor=#d6d6d6
| 463313 || || 20 de desembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=314 bgcolor=#E9E9E9
| 463314 || || 28 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=315 bgcolor=#E9E9E9
| 463315 || || 27 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=316 bgcolor=#E9E9E9
| 463316 || || 24 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=317 bgcolor=#E9E9E9
| 463317 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=318 bgcolor=#E9E9E9
| 463318 || || 23 de març de 2003 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=319 bgcolor=#E9E9E9
| 463319 || || 25 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=320 bgcolor=#E9E9E9
| 463320 || || 14 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=321 bgcolor=#E9E9E9
| 463321 || || 1 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=322 bgcolor=#E9E9E9
| 463322 || || 14 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=323 bgcolor=#E9E9E9
| 463323 || || 29 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=324 bgcolor=#E9E9E9
| 463324 || || 29 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=325 bgcolor=#E9E9E9
| 463325 || || 20 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=326 bgcolor=#E9E9E9
| 463326 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=327 bgcolor=#E9E9E9
| 463327 || || 18 de gener de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=328 bgcolor=#E9E9E9
| 463328 || || 30 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=329 bgcolor=#E9E9E9
| 463329 || || 26 d'agost de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=330 bgcolor=#E9E9E9
| 463330 || || 19 de maig de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=331 bgcolor=#d6d6d6
| 463331 || || 2 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=332 bgcolor=#E9E9E9
| 463332 || || 28 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=333 bgcolor=#E9E9E9
| 463333 || || 20 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=334 bgcolor=#E9E9E9
| 463334 || || 30 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=335 bgcolor=#E9E9E9
| 463335 || || 19 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=336 bgcolor=#d6d6d6
| 463336 || || 27 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=337 bgcolor=#d6d6d6
| 463337 || || 28 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=338 bgcolor=#d6d6d6
| 463338 || || 14 de juny de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=339 bgcolor=#d6d6d6
| 463339 || || 1 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=340 bgcolor=#E9E9E9
| 463340 || || 19 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=341 bgcolor=#d6d6d6
| 463341 || || 17 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=342 bgcolor=#d6d6d6
| 463342 || || 12 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=343 bgcolor=#d6d6d6
| 463343 || || 29 de desembre de 2008 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=344 bgcolor=#d6d6d6
| 463344 || || 10 d'agost de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=345 bgcolor=#d6d6d6
| 463345 || || 7 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=346 bgcolor=#d6d6d6
| 463346 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=347 bgcolor=#d6d6d6
| 463347 || || 9 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=348 bgcolor=#d6d6d6
| 463348 || || 12 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=349 bgcolor=#d6d6d6
| 463349 || || 22 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=350 bgcolor=#d6d6d6
| 463350 || || 8 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=351 bgcolor=#d6d6d6
| 463351 || || 10 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=352 bgcolor=#FA8072
| 463352 || || 16 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=353 bgcolor=#d6d6d6
| 463353 || || 4 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=354 bgcolor=#d6d6d6
| 463354 || || 29 de juliol de 2006 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=355 bgcolor=#d6d6d6
| 463355 || || 26 d'abril de 2006 || Cerro Tololo || M. W. Buie ||  ||  —
|-id=356 bgcolor=#d6d6d6
| 463356 || || 12 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=357 bgcolor=#d6d6d6
| 463357 || || 19 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=358 bgcolor=#d6d6d6
| 463358 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=359 bgcolor=#FA8072
| 463359 || || 14 de setembre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=360 bgcolor=#FFC2E0
| 463360 || || 4 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || AMO ||  —
|-id=361 bgcolor=#fefefe
| 463361 || || 13 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=362 bgcolor=#d6d6d6
| 463362 || || 15 de setembre de 2012 || ESA OGS || ESA OGS ||  ||  —
|-id=363 bgcolor=#d6d6d6
| 463363 || || 12 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=364 bgcolor=#d6d6d6
| 463364 || || 28 de juny de 2006 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=365 bgcolor=#d6d6d6
| 463365 || || 23 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=366 bgcolor=#d6d6d6
| 463366 || || 22 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=367 bgcolor=#d6d6d6
| 463367 || || 17 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=368 bgcolor=#C7FF8F
| 463368 || || 14 de novembre de 2012 || Mount Graham || K. Černis, R. P. Boyle || centaure ||  —
|-id=369 bgcolor=#fefefe
| 463369 || || 19 de novembre de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=370 bgcolor=#d6d6d6
| 463370 || || 21 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=371 bgcolor=#fefefe
| 463371 || || 26 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=372 bgcolor=#fefefe
| 463372 || || 11 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=373 bgcolor=#fefefe
| 463373 || || 4 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=374 bgcolor=#fefefe
| 463374 || || 5 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=375 bgcolor=#fefefe
| 463375 || || 13 de desembre de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=376 bgcolor=#fefefe
| 463376 || || 10 de gener de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=377 bgcolor=#fefefe
| 463377 || || 16 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=378 bgcolor=#d6d6d6
| 463378 || || 18 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=379 bgcolor=#fefefe
| 463379 || || 29 de juny de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=380 bgcolor=#FFC2E0
| 463380 || || 6 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || AMO ||  —
|-id=381 bgcolor=#E9E9E9
| 463381 || || 9 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=382 bgcolor=#fefefe
| 463382 || || 18 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=383 bgcolor=#fefefe
| 463383 || || 7 de maig de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=384 bgcolor=#fefefe
| 463384 || || 17 de gener de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=385 bgcolor=#fefefe
| 463385 || || 7 de febrer de 2013 || Nogales || LONEOS ||  ||  —
|-id=386 bgcolor=#fefefe
| 463386 || || 29 d'agost de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=387 bgcolor=#FFC2E0
| 463387 || || 8 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || APOPHA ||  —
|-id=388 bgcolor=#fefefe
| 463388 || || 11 de febrer de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=389 bgcolor=#fefefe
| 463389 || || 3 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=390 bgcolor=#FA8072
| 463390 || || 8 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=391 bgcolor=#fefefe
| 463391 || || 2 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=392 bgcolor=#fefefe
| 463392 || || 12 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=393 bgcolor=#fefefe
| 463393 || || 4 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=394 bgcolor=#fefefe
| 463394 || || 3 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=395 bgcolor=#fefefe
| 463395 || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=396 bgcolor=#fefefe
| 463396 || || 7 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=397 bgcolor=#fefefe
| 463397 || || 8 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=398 bgcolor=#fefefe
| 463398 || || 18 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=399 bgcolor=#fefefe
| 463399 || || 24 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=400 bgcolor=#fefefe
| 463400 || || 17 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|}

463401–463500 

|-bgcolor=#fefefe
| 463401 || || 11 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=402 bgcolor=#fefefe
| 463402 || || 24 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=403 bgcolor=#fefefe
| 463403 || || 13 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=404 bgcolor=#fefefe
| 463404 || || 17 d'octubre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=405 bgcolor=#fefefe
| 463405 || || 16 de febrer de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=406 bgcolor=#fefefe
| 463406 || || 18 d'abril de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=407 bgcolor=#fefefe
| 463407 || || 10 d'agost de 2010 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=408 bgcolor=#fefefe
| 463408 || || 23 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=409 bgcolor=#fefefe
| 463409 || || 31 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=410 bgcolor=#fefefe
| 463410 || || 18 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=411 bgcolor=#fefefe
| 463411 || || 31 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=412 bgcolor=#fefefe
| 463412 || || 24 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=413 bgcolor=#fefefe
| 463413 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=414 bgcolor=#fefefe
| 463414 || || 19 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=415 bgcolor=#fefefe
| 463415 || || 28 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=416 bgcolor=#fefefe
| 463416 || || 15 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=417 bgcolor=#fefefe
| 463417 || || 16 d'abril de 2013 || Cerro Tololo-DECam  || Spacewatch ||  ||  —
|-id=418 bgcolor=#fefefe
| 463418 || || 1 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=419 bgcolor=#fefefe
| 463419 || || 21 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=420 bgcolor=#fefefe
| 463420 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=421 bgcolor=#fefefe
| 463421 || || 27 de març de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=422 bgcolor=#fefefe
| 463422 || || 5 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=423 bgcolor=#fefefe
| 463423 || || 7 de novembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=424 bgcolor=#E9E9E9
| 463424 || || 25 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=425 bgcolor=#fefefe
| 463425 || || 4 de setembre de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=426 bgcolor=#fefefe
| 463426 || || 29 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=427 bgcolor=#fefefe
| 463427 || || 3 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=428 bgcolor=#fefefe
| 463428 || || 19 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=429 bgcolor=#E9E9E9
| 463429 || || 22 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=430 bgcolor=#fefefe
| 463430 || || 15 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=431 bgcolor=#E9E9E9
| 463431 || || 3 de juny de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=432 bgcolor=#fefefe
| 463432 || || 21 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=433 bgcolor=#E9E9E9
| 463433 || || 27 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=434 bgcolor=#fefefe
| 463434 || || 20 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=435 bgcolor=#E9E9E9
| 463435 || || 1 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=436 bgcolor=#fefefe
| 463436 || || 10 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=437 bgcolor=#fefefe
| 463437 || || 27 de maig de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=438 bgcolor=#fefefe
| 463438 || || 3 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=439 bgcolor=#fefefe
| 463439 || || 25 d'agost de 1998 || Caussols || ODAS ||  ||  —
|-id=440 bgcolor=#fefefe
| 463440 || || 8 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=441 bgcolor=#fefefe
| 463441 || || 2 d'abril de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=442 bgcolor=#E9E9E9
| 463442 || || 29 de març de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=443 bgcolor=#E9E9E9
| 463443 || || 17 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=444 bgcolor=#fefefe
| 463444 || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=445 bgcolor=#d6d6d6
| 463445 || || 27 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=446 bgcolor=#d6d6d6
| 463446 || || 13 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=447 bgcolor=#E9E9E9
| 463447 || || 13 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=448 bgcolor=#d6d6d6
| 463448 || || 28 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=449 bgcolor=#fefefe
| 463449 || || 18 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=450 bgcolor=#fefefe
| 463450 || || 19 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=451 bgcolor=#fefefe
| 463451 || || 29 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=452 bgcolor=#E9E9E9
| 463452 || || 21 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=453 bgcolor=#fefefe
| 463453 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=454 bgcolor=#fefefe
| 463454 || || 18 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=455 bgcolor=#d6d6d6
| 463455 || || 27 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=456 bgcolor=#fefefe
| 463456 || || 19 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=457 bgcolor=#E9E9E9
| 463457 || || 28 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=458 bgcolor=#d6d6d6
| 463458 || || 10 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=459 bgcolor=#d6d6d6
| 463459 || || 21 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=460 bgcolor=#E9E9E9
| 463460 || || 21 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=461 bgcolor=#E9E9E9
| 463461 || || 19 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=462 bgcolor=#d6d6d6
| 463462 || || 31 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=463 bgcolor=#E9E9E9
| 463463 || || 7 de juny de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=464 bgcolor=#fefefe
| 463464 || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=465 bgcolor=#E9E9E9
| 463465 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=466 bgcolor=#d6d6d6
| 463466 || || 15 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=467 bgcolor=#fefefe
| 463467 || || 10 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=468 bgcolor=#E9E9E9
| 463468 || || 3 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=469 bgcolor=#E9E9E9
| 463469 || || 13 de juny de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=470 bgcolor=#E9E9E9
| 463470 || || 15 d'agost de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=471 bgcolor=#E9E9E9
| 463471 || || 8 de setembre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=472 bgcolor=#d6d6d6
| 463472 || || 16 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=473 bgcolor=#E9E9E9
| 463473 || || 26 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=474 bgcolor=#E9E9E9
| 463474 || || 31 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=475 bgcolor=#d6d6d6
| 463475 || || 17 de maig de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=476 bgcolor=#E9E9E9
| 463476 || || 17 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=477 bgcolor=#E9E9E9
| 463477 || || 27 de juliol de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=478 bgcolor=#E9E9E9
| 463478 || || 7 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=479 bgcolor=#d6d6d6
| 463479 || || 8 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=480 bgcolor=#FA8072
| 463480 || || 19 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=481 bgcolor=#E9E9E9
| 463481 || || 22 d'abril de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=482 bgcolor=#d6d6d6
| 463482 || || 3 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=483 bgcolor=#d6d6d6
| 463483 || || 1 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=484 bgcolor=#d6d6d6
| 463484 || || 5 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=485 bgcolor=#E9E9E9
| 463485 || || 19 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=486 bgcolor=#fefefe
| 463486 || || 5 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=487 bgcolor=#E9E9E9
| 463487 || || 13 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=488 bgcolor=#fefefe
| 463488 || || 12 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=489 bgcolor=#E9E9E9
| 463489 || || 11 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=490 bgcolor=#E9E9E9
| 463490 || || 17 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=491 bgcolor=#d6d6d6
| 463491 || || 19 d'octubre de 2003 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=492 bgcolor=#E9E9E9
| 463492 || || 18 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=493 bgcolor=#E9E9E9
| 463493 || || 22 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=494 bgcolor=#d6d6d6
| 463494 || || 8 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=495 bgcolor=#E9E9E9
| 463495 || || 10 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=496 bgcolor=#d6d6d6
| 463496 || || 16 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=497 bgcolor=#E9E9E9
| 463497 || || 25 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=498 bgcolor=#d6d6d6
| 463498 || || 6 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=499 bgcolor=#fefefe
| 463499 || || 20 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=500 bgcolor=#E9E9E9
| 463500 || || 9 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

463501–463600 

|-bgcolor=#fefefe
| 463501 || || 9 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=502 bgcolor=#fefefe
| 463502 || || 7 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=503 bgcolor=#E9E9E9
| 463503 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=504 bgcolor=#fefefe
| 463504 || || 30 de juliol de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=505 bgcolor=#d6d6d6
| 463505 || || 19 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=506 bgcolor=#d6d6d6
| 463506 || || 22 d'abril de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=507 bgcolor=#fefefe
| 463507 || || 13 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=508 bgcolor=#d6d6d6
| 463508 || || 4 de març de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=509 bgcolor=#E9E9E9
| 463509 || || 23 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=510 bgcolor=#fefefe
| 463510 || || 29 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=511 bgcolor=#fefefe
| 463511 || || 1 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=512 bgcolor=#fefefe
| 463512 || || 21 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=513 bgcolor=#d6d6d6
| 463513 || || 7 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=514 bgcolor=#E9E9E9
| 463514 || || 23 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=515 bgcolor=#E9E9E9
| 463515 || || 30 de juliol de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=516 bgcolor=#d6d6d6
| 463516 || || 26 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=517 bgcolor=#E9E9E9
| 463517 || || 28 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=518 bgcolor=#fefefe
| 463518 || || 29 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=519 bgcolor=#E9E9E9
| 463519 || || 17 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=520 bgcolor=#E9E9E9
| 463520 || || 5 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=521 bgcolor=#d6d6d6
| 463521 || || 28 de setembre de 2003 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=522 bgcolor=#d6d6d6
| 463522 || || 6 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=523 bgcolor=#d6d6d6
| 463523 || || 9 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=524 bgcolor=#E9E9E9
| 463524 || || 11 de juliol de 2004 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=525 bgcolor=#E9E9E9
| 463525 || || 31 de gener de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=526 bgcolor=#E9E9E9
| 463526 || || 28 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=527 bgcolor=#E9E9E9
| 463527 || || 15 de novembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=528 bgcolor=#E9E9E9
| 463528 || || 11 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=529 bgcolor=#fefefe
| 463529 || || 17 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=530 bgcolor=#E9E9E9
| 463530 || || 12 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=531 bgcolor=#E9E9E9
| 463531 || || 28 de juliol de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=532 bgcolor=#d6d6d6
| 463532 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=533 bgcolor=#E9E9E9
| 463533 || || 29 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=534 bgcolor=#E9E9E9
| 463534 || || 13 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=535 bgcolor=#d6d6d6
| 463535 || || 6 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=536 bgcolor=#E9E9E9
| 463536 || || 23 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=537 bgcolor=#fefefe
| 463537 || || 25 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=538 bgcolor=#E9E9E9
| 463538 || || 9 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=539 bgcolor=#E9E9E9
| 463539 || || 20 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=540 bgcolor=#E9E9E9
| 463540 || || 12 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=541 bgcolor=#d6d6d6
| 463541 || || 26 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=542 bgcolor=#d6d6d6
| 463542 || || 21 de juny de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=543 bgcolor=#d6d6d6
| 463543 || || 29 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=544 bgcolor=#d6d6d6
| 463544 || || 30 d'agost de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=545 bgcolor=#E9E9E9
| 463545 || || 11 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=546 bgcolor=#d6d6d6
| 463546 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=547 bgcolor=#d6d6d6
| 463547 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=548 bgcolor=#E9E9E9
| 463548 || || 4 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=549 bgcolor=#fefefe
| 463549 || || 30 de juliol de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=550 bgcolor=#E9E9E9
| 463550 || || 7 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=551 bgcolor=#fefefe
| 463551 || || 31 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=552 bgcolor=#E9E9E9
| 463552 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=553 bgcolor=#E9E9E9
| 463553 || || 8 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=554 bgcolor=#d6d6d6
| 463554 || || 29 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=555 bgcolor=#fefefe
| 463555 || || 1 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=556 bgcolor=#E9E9E9
| 463556 || || 21 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=557 bgcolor=#E9E9E9
| 463557 || || 23 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=558 bgcolor=#d6d6d6
| 463558 || || 2 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=559 bgcolor=#d6d6d6
| 463559 || || 10 de setembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=560 bgcolor=#E9E9E9
| 463560 || || 16 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=561 bgcolor=#d6d6d6
| 463561 || || 10 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=562 bgcolor=#E9E9E9
| 463562 || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=563 bgcolor=#d6d6d6
| 463563 || || 25 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=564 bgcolor=#fefefe
| 463564 || || 23 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=565 bgcolor=#d6d6d6
| 463565 || || 30 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=566 bgcolor=#d6d6d6
| 463566 || || 4 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=567 bgcolor=#E9E9E9
| 463567 || || 6 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=568 bgcolor=#E9E9E9
| 463568 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=569 bgcolor=#fefefe
| 463569 || || 15 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=570 bgcolor=#d6d6d6
| 463570 || || 24 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=571 bgcolor=#d6d6d6
| 463571 || || 8 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=572 bgcolor=#d6d6d6
| 463572 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=573 bgcolor=#d6d6d6
| 463573 || || 9 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=574 bgcolor=#d6d6d6
| 463574 || || 5 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=575 bgcolor=#d6d6d6
| 463575 || || 9 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=576 bgcolor=#d6d6d6
| 463576 || || 28 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=577 bgcolor=#d6d6d6
| 463577 || || 3 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=578 bgcolor=#fefefe
| 463578 || || 13 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=579 bgcolor=#d6d6d6
| 463579 || || 24 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=580 bgcolor=#E9E9E9
| 463580 || || 15 d'octubre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=581 bgcolor=#E9E9E9
| 463581 || || 13 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=582 bgcolor=#d6d6d6
| 463582 || || 19 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=583 bgcolor=#E9E9E9
| 463583 || || 16 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=584 bgcolor=#E9E9E9
| 463584 || || 26 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=585 bgcolor=#E9E9E9
| 463585 || || 6 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=586 bgcolor=#d6d6d6
| 463586 || || 7 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=587 bgcolor=#d6d6d6
| 463587 || || 21 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=588 bgcolor=#d6d6d6
| 463588 || || 16 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=589 bgcolor=#d6d6d6
| 463589 || || 25 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=590 bgcolor=#d6d6d6
| 463590 || || 17 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=591 bgcolor=#d6d6d6
| 463591 || || 2 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=592 bgcolor=#d6d6d6
| 463592 || || 1 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=593 bgcolor=#d6d6d6
| 463593 || || 7 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=594 bgcolor=#d6d6d6
| 463594 || || 15 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=595 bgcolor=#E9E9E9
| 463595 || || 13 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=596 bgcolor=#E9E9E9
| 463596 || || 26 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=597 bgcolor=#E9E9E9
| 463597 || || 19 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=598 bgcolor=#d6d6d6
| 463598 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=599 bgcolor=#fefefe
| 463599 || || 12 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=600 bgcolor=#d6d6d6
| 463600 || || 1 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT ||  ||  —
|}

463601–463700 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 463601 || || 3 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=602 bgcolor=#d6d6d6
| 463602 || || 20 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=603 bgcolor=#d6d6d6
| 463603 || || 21 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=604 bgcolor=#d6d6d6
| 463604 || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=605 bgcolor=#d6d6d6
| 463605 || || 6 d'octubre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=606 bgcolor=#E9E9E9
| 463606 || || 21 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=607 bgcolor=#E9E9E9
| 463607 || || 24 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=608 bgcolor=#E9E9E9
| 463608 || || 7 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=609 bgcolor=#d6d6d6
| 463609 || || 31 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=610 bgcolor=#d6d6d6
| 463610 || || 12 de setembre de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=611 bgcolor=#E9E9E9
| 463611 || || 11 d'octubre de 2004 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=612 bgcolor=#E9E9E9
| 463612 || || 25 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=613 bgcolor=#E9E9E9
| 463613 || || 11 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=614 bgcolor=#d6d6d6
| 463614 || || 3 de setembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=615 bgcolor=#fefefe
| 463615 || || 11 de maig de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=616 bgcolor=#E9E9E9
| 463616 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=617 bgcolor=#E9E9E9
| 463617 || || 26 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=618 bgcolor=#d6d6d6
| 463618 || || 4 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=619 bgcolor=#d6d6d6
| 463619 || || 26 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=620 bgcolor=#d6d6d6
| 463620 || || 16 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=621 bgcolor=#d6d6d6
| 463621 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=622 bgcolor=#d6d6d6
| 463622 || || 13 de novembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=623 bgcolor=#E9E9E9
| 463623 || || 15 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=624 bgcolor=#E9E9E9
| 463624 || || 23 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=625 bgcolor=#E9E9E9
| 463625 || || 22 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=626 bgcolor=#E9E9E9
| 463626 || || 14 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=627 bgcolor=#fefefe
| 463627 || || 30 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=628 bgcolor=#fefefe
| 463628 || || 20 de setembre de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=629 bgcolor=#E9E9E9
| 463629 || || 16 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=630 bgcolor=#d6d6d6
| 463630 || || 27 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=631 bgcolor=#d6d6d6
| 463631 || || 26 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=632 bgcolor=#E9E9E9
| 463632 || || 28 de maig de 2008 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung ||  ||  —
|-id=633 bgcolor=#d6d6d6
| 463633 || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=634 bgcolor=#d6d6d6
| 463634 || || 28 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=635 bgcolor=#d6d6d6
| 463635 || || 20 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=636 bgcolor=#d6d6d6
| 463636 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=637 bgcolor=#d6d6d6
| 463637 || || 16 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=638 bgcolor=#E9E9E9
| 463638 || || 28 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=639 bgcolor=#E9E9E9
| 463639 || || 30 de setembre de 1991 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=640 bgcolor=#E9E9E9
| 463640 || || 29 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=641 bgcolor=#d6d6d6
| 463641 || || 28 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=642 bgcolor=#d6d6d6
| 463642 || || 1 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=643 bgcolor=#E9E9E9
| 463643 || || 30 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=644 bgcolor=#E9E9E9
| 463644 || || 21 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=645 bgcolor=#d6d6d6
| 463645 || || 1 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=646 bgcolor=#E9E9E9
| 463646 || || 29 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=647 bgcolor=#E9E9E9
| 463647 || || 9 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=648 bgcolor=#d6d6d6
| 463648 || || 10 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=649 bgcolor=#d6d6d6
| 463649 || || 27 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=650 bgcolor=#d6d6d6
| 463650 || || 10 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=651 bgcolor=#d6d6d6
| 463651 || || 20 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=652 bgcolor=#E9E9E9
| 463652 || || 28 d'agost de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=653 bgcolor=#fefefe
| 463653 || || 27 d'agost de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=654 bgcolor=#d6d6d6
| 463654 || || 13 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=655 bgcolor=#fefefe
| 463655 || || 24 d'agost de 1998 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=656 bgcolor=#E9E9E9
| 463656 || || 28 de juliol de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=657 bgcolor=#d6d6d6
| 463657 || || 28 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=658 bgcolor=#d6d6d6
| 463658 || || 29 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=659 bgcolor=#d6d6d6
| 463659 || || 21 de juliol de 2012 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=660 bgcolor=#d6d6d6
| 463660 || || 4 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=661 bgcolor=#d6d6d6
| 463661 || || 7 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=662 bgcolor=#d6d6d6
| 463662 || || 18 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=663 bgcolor=#C7FF8F
| 463663 || || 13 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || centaure ||  —
|-id=664 bgcolor=#FFC2E0
| 463664 || || 4 de maig de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || APO ||  —
|-id=665 bgcolor=#fefefe
| 463665 || || 15 d'octubre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=666 bgcolor=#FA8072
| 463666 || || 24 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=667 bgcolor=#fefefe
| 463667 || || 28 de setembre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=668 bgcolor=#E9E9E9
| 463668 || || 25 de juliol de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=669 bgcolor=#fefefe
| 463669 || || 3 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=670 bgcolor=#fefefe
| 463670 || || 26 d'agost de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=671 bgcolor=#FA8072
| 463671 || || 27 d'octubre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=672 bgcolor=#fefefe
| 463672 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=673 bgcolor=#fefefe
| 463673 || || 31 d'agost de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=674 bgcolor=#fefefe
| 463674 || || 22 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=675 bgcolor=#E9E9E9
| 463675 || || 17 de setembre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=676 bgcolor=#fefefe
| 463676 || || 10 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=677 bgcolor=#fefefe
| 463677 || || 29 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=678 bgcolor=#E9E9E9
| 463678 || || 7 d'octubre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=679 bgcolor=#fefefe
| 463679 || || 9 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=680 bgcolor=#fefefe
| 463680 || || 24 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=681 bgcolor=#fefefe
| 463681 || || 15 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=682 bgcolor=#E9E9E9
| 463682 || || 29 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=683 bgcolor=#E9E9E9
| 463683 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=684 bgcolor=#fefefe
| 463684 || || 7 de setembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=685 bgcolor=#E9E9E9
| 463685 || || 18 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=686 bgcolor=#E9E9E9
| 463686 || || 28 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=687 bgcolor=#fefefe
| 463687 || || 15 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=688 bgcolor=#fefefe
| 463688 || || 4 de juliol de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=689 bgcolor=#E9E9E9
| 463689 || || 17 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=690 bgcolor=#fefefe
| 463690 || || 19 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=691 bgcolor=#fefefe
| 463691 || || 1 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=692 bgcolor=#fefefe
| 463692 || || 9 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=693 bgcolor=#E9E9E9
| 463693 || || 25 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=694 bgcolor=#fefefe
| 463694 || || 22 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=695 bgcolor=#fefefe
| 463695 || || 3 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=696 bgcolor=#E9E9E9
| 463696 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=697 bgcolor=#fefefe
| 463697 || || 13 de gener de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=698 bgcolor=#fefefe
| 463698 || || 16 d'octubre de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=699 bgcolor=#E9E9E9
| 463699 || || 27 de desembre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=700 bgcolor=#fefefe
| 463700 || || 5 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

463701–463800 

|-bgcolor=#fefefe
| 463701 || || 20 d'octubre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=702 bgcolor=#fefefe
| 463702 || || 3 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=703 bgcolor=#E9E9E9
| 463703 || || 23 de setembre de 2006 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=704 bgcolor=#fefefe
| 463704 || || 30 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=705 bgcolor=#fefefe
| 463705 || || 28 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=706 bgcolor=#E9E9E9
| 463706 || || 3 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=707 bgcolor=#E9E9E9
| 463707 || || 11 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=708 bgcolor=#E9E9E9
| 463708 || || 27 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=709 bgcolor=#E9E9E9
| 463709 || || 19 de setembre de 2001 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=710 bgcolor=#E9E9E9
| 463710 || || 30 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=711 bgcolor=#E9E9E9
| 463711 || || 29 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=712 bgcolor=#E9E9E9
| 463712 || || 6 d'agost de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=713 bgcolor=#fefefe
| 463713 || || 27 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=714 bgcolor=#fefefe
| 463714 || || 26 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=715 bgcolor=#d6d6d6
| 463715 || || 19 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=716 bgcolor=#fefefe
| 463716 || || 26 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=717 bgcolor=#E9E9E9
| 463717 || || 14 de març de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=718 bgcolor=#E9E9E9
| 463718 || || 4 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=719 bgcolor=#E9E9E9
| 463719 || || 28 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=720 bgcolor=#fefefe
| 463720 || || 1 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=721 bgcolor=#E9E9E9
| 463721 || || 10 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=722 bgcolor=#fefefe
| 463722 || || 8 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=723 bgcolor=#fefefe
| 463723 || || 20 de desembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=724 bgcolor=#E9E9E9
| 463724 || || 21 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=725 bgcolor=#fefefe
| 463725 || || 4 de maig de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=726 bgcolor=#fefefe
| 463726 || || 2 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=727 bgcolor=#fefefe
| 463727 || || 29 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=728 bgcolor=#fefefe
| 463728 || || 16 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=729 bgcolor=#fefefe
| 463729 || || 11 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=730 bgcolor=#d6d6d6
| 463730 || || 27 d'abril de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=731 bgcolor=#fefefe
| 463731 || || 23 de setembre de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=732 bgcolor=#fefefe
| 463732 || || 15 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=733 bgcolor=#fefefe
| 463733 || || 21 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=734 bgcolor=#fefefe
| 463734 || || 27 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=735 bgcolor=#fefefe
| 463735 || || 11 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=736 bgcolor=#E9E9E9
| 463736 || || 25 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=737 bgcolor=#fefefe
| 463737 || || 31 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=738 bgcolor=#fefefe
| 463738 || || 26 de febrer de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=739 bgcolor=#fefefe
| 463739 || || 11 d'agost de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=740 bgcolor=#fefefe
| 463740 || || 1 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=741 bgcolor=#fefefe
| 463741 || || 8 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=742 bgcolor=#fefefe
| 463742 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=743 bgcolor=#fefefe
| 463743 || || 22 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=744 bgcolor=#E9E9E9
| 463744 || || 19 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=745 bgcolor=#fefefe
| 463745 || || 6 de novembre de 2004 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=746 bgcolor=#fefefe
| 463746 || || 22 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=747 bgcolor=#E9E9E9
| 463747 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=748 bgcolor=#E9E9E9
| 463748 || || 2 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=749 bgcolor=#fefefe
| 463749 || || 26 de juliol de 2011 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=750 bgcolor=#fefefe
| 463750 || || 18 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=751 bgcolor=#fefefe
| 463751 || || 5 de setembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=752 bgcolor=#fefefe
| 463752 || || 5 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=753 bgcolor=#fefefe
| 463753 || || 5 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=754 bgcolor=#E9E9E9
| 463754 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=755 bgcolor=#fefefe
| 463755 || || 25 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=756 bgcolor=#E9E9E9
| 463756 || || 17 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=757 bgcolor=#d6d6d6
| 463757 || || 11 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=758 bgcolor=#E9E9E9
| 463758 || || 27 d'octubre de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=759 bgcolor=#fefefe
| 463759 || || 17 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=760 bgcolor=#fefefe
| 463760 || || 9 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=761 bgcolor=#E9E9E9
| 463761 || || 4 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=762 bgcolor=#fefefe
| 463762 || || 10 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=763 bgcolor=#fefefe
| 463763 || || 22 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=764 bgcolor=#fefefe
| 463764 || || 11 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=765 bgcolor=#E9E9E9
| 463765 || || 15 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=766 bgcolor=#E9E9E9
| 463766 || || 28 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=767 bgcolor=#d6d6d6
| 463767 || || 16 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=768 bgcolor=#E9E9E9
| 463768 || || 22 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=769 bgcolor=#fefefe
| 463769 || || 4 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=770 bgcolor=#E9E9E9
| 463770 || || 17 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=771 bgcolor=#E9E9E9
| 463771 || || 13 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=772 bgcolor=#E9E9E9
| 463772 || || 6 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=773 bgcolor=#fefefe
| 463773 || || 23 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=774 bgcolor=#fefefe
| 463774 || || 14 de desembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=775 bgcolor=#fefefe
| 463775 || || 31 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=776 bgcolor=#E9E9E9
| 463776 || || 7 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=777 bgcolor=#d6d6d6
| 463777 || || 29 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=778 bgcolor=#E9E9E9
| 463778 || || 8 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=779 bgcolor=#E9E9E9
| 463779 || || 16 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=780 bgcolor=#E9E9E9
| 463780 || || 6 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=781 bgcolor=#E9E9E9
| 463781 || || 29 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=782 bgcolor=#fefefe
| 463782 || || 28 d'agost de 2000 || Cerro Tololo || M. W. Buie ||  ||  —
|-id=783 bgcolor=#fefefe
| 463783 || || 1 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=784 bgcolor=#d6d6d6
| 463784 || || 28 de setembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=785 bgcolor=#d6d6d6
| 463785 || || 28 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=786 bgcolor=#E9E9E9
| 463786 || || 12 de març de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=787 bgcolor=#E9E9E9
| 463787 || || 26 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=788 bgcolor=#fefefe
| 463788 || || 5 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=789 bgcolor=#E9E9E9
| 463789 || || 24 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=790 bgcolor=#d6d6d6
| 463790 || || 22 de setembre de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=791 bgcolor=#d6d6d6
| 463791 || || 9 de novembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=792 bgcolor=#E9E9E9
| 463792 || || 24 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=793 bgcolor=#E9E9E9
| 463793 || || 6 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=794 bgcolor=#E9E9E9
| 463794 || || 9 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=795 bgcolor=#E9E9E9
| 463795 || || 29 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=796 bgcolor=#E9E9E9
| 463796 || || 7 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=797 bgcolor=#E9E9E9
| 463797 || || 10 de novembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=798 bgcolor=#E9E9E9
| 463798 || || 30 de setembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=799 bgcolor=#E9E9E9
| 463799 || || 31 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=800 bgcolor=#E9E9E9
| 463800 || || 22 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

463801–463900 

|-bgcolor=#fefefe
| 463801 || || 14 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=802 bgcolor=#d6d6d6
| 463802 || || 23 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=803 bgcolor=#E9E9E9
| 463803 || || 22 de febrer de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=804 bgcolor=#E9E9E9
| 463804 || || 16 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=805 bgcolor=#E9E9E9
| 463805 || || 6 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=806 bgcolor=#E9E9E9
| 463806 || || 10 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=807 bgcolor=#E9E9E9
| 463807 || || 31 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=808 bgcolor=#E9E9E9
| 463808 || || 29 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=809 bgcolor=#E9E9E9
| 463809 || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=810 bgcolor=#fefefe
| 463810 || || 16 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=811 bgcolor=#E9E9E9
| 463811 || || 29 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=812 bgcolor=#fefefe
| 463812 || || 10 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=813 bgcolor=#d6d6d6
| 463813 || || 27 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=814 bgcolor=#E9E9E9
| 463814 || || 6 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=815 bgcolor=#E9E9E9
| 463815 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=816 bgcolor=#E9E9E9
| 463816 || || 2 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=817 bgcolor=#E9E9E9
| 463817 || || 11 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=818 bgcolor=#d6d6d6
| 463818 || || 10 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=819 bgcolor=#d6d6d6
| 463819 || || 28 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=820 bgcolor=#fefefe
| 463820 || || 20 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=821 bgcolor=#E9E9E9
| 463821 || || 13 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=822 bgcolor=#d6d6d6
| 463822 || || 2 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=823 bgcolor=#d6d6d6
| 463823 || || 29 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=824 bgcolor=#E9E9E9
| 463824 || || 19 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=825 bgcolor=#E9E9E9
| 463825 || || 13 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=826 bgcolor=#E9E9E9
| 463826 || || 5 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=827 bgcolor=#fefefe
| 463827 || || 3 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=828 bgcolor=#E9E9E9
| 463828 || || 28 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=829 bgcolor=#d6d6d6
| 463829 || || 20 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=830 bgcolor=#d6d6d6
| 463830 || || 2 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=831 bgcolor=#E9E9E9
| 463831 || || 28 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=832 bgcolor=#fefefe
| 463832 || || 23 de febrer de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=833 bgcolor=#E9E9E9
| 463833 || || 20 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=834 bgcolor=#E9E9E9
| 463834 || || 28 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=835 bgcolor=#E9E9E9
| 463835 || || 29 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=836 bgcolor=#E9E9E9
| 463836 || || 6 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=837 bgcolor=#E9E9E9
| 463837 || || 7 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=838 bgcolor=#E9E9E9
| 463838 || || 8 de novembre de 1997 || Caussols || ODAS ||  ||  —
|-id=839 bgcolor=#E9E9E9
| 463839 || || 8 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=840 bgcolor=#d6d6d6
| 463840 || || 26 de setembre de 2003 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=841 bgcolor=#E9E9E9
| 463841 || || 1 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=842 bgcolor=#E9E9E9
| 463842 || || 18 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=843 bgcolor=#E9E9E9
| 463843 || || 28 de gener de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=844 bgcolor=#d6d6d6
| 463844 || || 29 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=845 bgcolor=#d6d6d6
| 463845 || || 9 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=846 bgcolor=#d6d6d6
| 463846 || || 18 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=847 bgcolor=#d6d6d6
| 463847 || || 20 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=848 bgcolor=#E9E9E9
| 463848 || || 23 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=849 bgcolor=#E9E9E9
| 463849 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=850 bgcolor=#d6d6d6
| 463850 || || 17 de març de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=851 bgcolor=#E9E9E9
| 463851 || || 12 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=852 bgcolor=#d6d6d6
| 463852 || || 2 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=853 bgcolor=#E9E9E9
| 463853 || || 9 de juny de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=854 bgcolor=#d6d6d6
| 463854 || || 22 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=855 bgcolor=#fefefe
| 463855 || || 8 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=856 bgcolor=#d6d6d6
| 463856 || || 5 de febrer de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=857 bgcolor=#fefefe
| 463857 || || 13 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=858 bgcolor=#E9E9E9
| 463858 || || 22 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=859 bgcolor=#fefefe
| 463859 || || 8 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=860 bgcolor=#E9E9E9
| 463860 || || 17 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=861 bgcolor=#d6d6d6
| 463861 || || 23 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=862 bgcolor=#d6d6d6
| 463862 || || 16 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=863 bgcolor=#fefefe
| 463863 || || 11 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=864 bgcolor=#E9E9E9
| 463864 || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=865 bgcolor=#E9E9E9
| 463865 || || 7 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=866 bgcolor=#d6d6d6
| 463866 || || 10 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=867 bgcolor=#E9E9E9
| 463867 || || 29 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=868 bgcolor=#d6d6d6
| 463868 || || 29 de juliol de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=869 bgcolor=#E9E9E9
| 463869 || || 20 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=870 bgcolor=#E9E9E9
| 463870 || || 5 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=871 bgcolor=#E9E9E9
| 463871 || || 7 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=872 bgcolor=#fefefe
| 463872 || || 28 d'abril de 2006 || Cerro Tololo || M. W. Buie ||  ||  —
|-id=873 bgcolor=#fefefe
| 463873 || || 26 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=874 bgcolor=#E9E9E9
| 463874 || || 5 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=875 bgcolor=#E9E9E9
| 463875 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=876 bgcolor=#d6d6d6
| 463876 || || 23 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=877 bgcolor=#d6d6d6
| 463877 || || 18 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=878 bgcolor=#d6d6d6
| 463878 || || 20 de setembre de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=879 bgcolor=#E9E9E9
| 463879 || || 19 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=880 bgcolor=#fefefe
| 463880 || || 4 de juny de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=881 bgcolor=#E9E9E9
| 463881 || || 30 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=882 bgcolor=#d6d6d6
| 463882 || || 25 de setembre de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=883 bgcolor=#fefefe
| 463883 || || 27 de febrer de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=884 bgcolor=#d6d6d6
| 463884 || || 18 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=885 bgcolor=#E9E9E9
| 463885 || || 28 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=886 bgcolor=#d6d6d6
| 463886 || || 22 de febrer de 2001 || Nogales || P. R. Holvorcem, M. Schwartz ||  ||  —
|-id=887 bgcolor=#E9E9E9
| 463887 || || 24 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=888 bgcolor=#E9E9E9
| 463888 || || 21 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=889 bgcolor=#E9E9E9
| 463889 || || 5 de desembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=890 bgcolor=#fefefe
| 463890 || || 15 de setembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=891 bgcolor=#E9E9E9
| 463891 || || 10 d'agost de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=892 bgcolor=#E9E9E9
| 463892 || || 31 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=893 bgcolor=#d6d6d6
| 463893 || || 23 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=894 bgcolor=#fefefe
| 463894 || || 14 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=895 bgcolor=#E9E9E9
| 463895 || || 24 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=896 bgcolor=#E9E9E9
| 463896 || || 14 d'octubre de 2001 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=897 bgcolor=#E9E9E9
| 463897 || || 25 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=898 bgcolor=#fefefe
| 463898 || || 29 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=899 bgcolor=#E9E9E9
| 463899 || || 4 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=900 bgcolor=#E9E9E9
| 463900 || || 10 d'agost de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|}

463901–464000 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 463901 || || 4 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=902 bgcolor=#fefefe
| 463902 || || 29 de novembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=903 bgcolor=#E9E9E9
| 463903 || || 18 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=904 bgcolor=#E9E9E9
| 463904 || || 8 de novembre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=905 bgcolor=#fefefe
| 463905 || || 4 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=906 bgcolor=#fefefe
| 463906 || || 17 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=907 bgcolor=#E9E9E9
| 463907 || || 20 de març de 1999 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=908 bgcolor=#E9E9E9
| 463908 || || 3 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=909 bgcolor=#d6d6d6
| 463909 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=910 bgcolor=#E9E9E9
| 463910 || || 6 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=911 bgcolor=#fefefe
| 463911 || || 4 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=912 bgcolor=#E9E9E9
| 463912 || || 5 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=913 bgcolor=#d6d6d6
| 463913 || || 16 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=914 bgcolor=#E9E9E9
| 463914 || || 16 de maig de 2004 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=915 bgcolor=#E9E9E9
| 463915 || || 23 de novembre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=916 bgcolor=#E9E9E9
| 463916 || || 28 de maig de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=917 bgcolor=#E9E9E9
| 463917 || || 15 d'agost de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=918 bgcolor=#E9E9E9
| 463918 || || 25 de novembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=919 bgcolor=#E9E9E9
| 463919 || || 14 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=920 bgcolor=#E9E9E9
| 463920 || || 22 de febrer de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=921 bgcolor=#fefefe
| 463921 || || 7 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=922 bgcolor=#d6d6d6
| 463922 || || 19 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=923 bgcolor=#fefefe
| 463923 || || 18 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=924 bgcolor=#E9E9E9
| 463924 || || 27 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=925 bgcolor=#d6d6d6
| 463925 || || 24 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=926 bgcolor=#E9E9E9
| 463926 || || 13 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=927 bgcolor=#E9E9E9
| 463927 || || 10 de gener de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=928 bgcolor=#E9E9E9
| 463928 || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=929 bgcolor=#E9E9E9
| 463929 || || 28 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=930 bgcolor=#fefefe
| 463930 || || 20 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=931 bgcolor=#E9E9E9
| 463931 || || 26 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=932 bgcolor=#E9E9E9
| 463932 || || 28 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=933 bgcolor=#d6d6d6
| 463933 || || 13 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=934 bgcolor=#d6d6d6
| 463934 || || 24 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=935 bgcolor=#E9E9E9
| 463935 || || 8 de desembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=936 bgcolor=#E9E9E9
| 463936 || || 27 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=937 bgcolor=#E9E9E9
| 463937 || || 20 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=938 bgcolor=#E9E9E9
| 463938 || || 18 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=939 bgcolor=#fefefe
| 463939 || || 17 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=940 bgcolor=#d6d6d6
| 463940 || || 18 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=941 bgcolor=#E9E9E9
| 463941 || || 16 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=942 bgcolor=#E9E9E9
| 463942 || || 13 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=943 bgcolor=#E9E9E9
| 463943 || || 29 d'abril de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=944 bgcolor=#E9E9E9
| 463944 || || 21 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=945 bgcolor=#E9E9E9
| 463945 || || 16 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=946 bgcolor=#fefefe
| 463946 || || 11 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=947 bgcolor=#d6d6d6
| 463947 || || 21 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=948 bgcolor=#d6d6d6
| 463948 || || 15 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=949 bgcolor=#fefefe
| 463949 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=950 bgcolor=#E9E9E9
| 463950 || || 29 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=951 bgcolor=#d6d6d6
| 463951 || || 18 de desembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=952 bgcolor=#E9E9E9
| 463952 || || 21 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=953 bgcolor=#E9E9E9
| 463953 || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=954 bgcolor=#fefefe
| 463954 || || 24 de setembre de 2003 || Haleakala || NEAT ||  ||  —
|-id=955 bgcolor=#fefefe
| 463955 || || 16 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=956 bgcolor=#fefefe
| 463956 || || 19 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=957 bgcolor=#E9E9E9
| 463957 || || 28 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=958 bgcolor=#d6d6d6
| 463958 || || 12 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=959 bgcolor=#d6d6d6
| 463959 || || 20 d'octubre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=960 bgcolor=#d6d6d6
| 463960 || || 19 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=961 bgcolor=#d6d6d6
| 463961 || || 30 d'abril de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=962 bgcolor=#d6d6d6
| 463962 || || 7 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=963 bgcolor=#d6d6d6
| 463963 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=964 bgcolor=#d6d6d6
| 463964 || || 28 de setembre de 2003 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=965 bgcolor=#E9E9E9
| 463965 || || 21 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=966 bgcolor=#d6d6d6
| 463966 || || 23 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=967 bgcolor=#d6d6d6
| 463967 || || 28 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=968 bgcolor=#fefefe
| 463968 || || 31 d'agost de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=969 bgcolor=#d6d6d6
| 463969 || || 28 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=970 bgcolor=#d6d6d6
| 463970 || || 28 de març de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=971 bgcolor=#fefefe
| 463971 || || 16 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=972 bgcolor=#E9E9E9
| 463972 || || 12 de maig de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=973 bgcolor=#E9E9E9
| 463973 || || 29 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=974 bgcolor=#E9E9E9
| 463974 || || 21 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=975 bgcolor=#d6d6d6
| 463975 || || 28 de desembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=976 bgcolor=#E9E9E9
| 463976 || || 19 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=977 bgcolor=#E9E9E9
| 463977 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=978 bgcolor=#fefefe
| 463978 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=979 bgcolor=#d6d6d6
| 463979 || || 18 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=980 bgcolor=#fefefe
| 463980 || || 11 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=981 bgcolor=#d6d6d6
| 463981 || || 14 de febrer de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=982 bgcolor=#d6d6d6
| 463982 || || 26 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=983 bgcolor=#E9E9E9
| 463983 || || 6 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=984 bgcolor=#fefefe
| 463984 || || 23 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=985 bgcolor=#d6d6d6
| 463985 || || 31 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=986 bgcolor=#d6d6d6
| 463986 || || 16 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=987 bgcolor=#E9E9E9
| 463987 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=988 bgcolor=#d6d6d6
| 463988 || || 26 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=989 bgcolor=#E9E9E9
| 463989 || || 8 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=990 bgcolor=#E9E9E9
| 463990 || || 9 d'octubre de 1993 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=991 bgcolor=#d6d6d6
| 463991 || || 22 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=992 bgcolor=#E9E9E9
| 463992 || || 28 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=993 bgcolor=#fefefe
| 463993 || || 11 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=994 bgcolor=#d6d6d6
| 463994 || || 2 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=995 bgcolor=#E9E9E9
| 463995 || || 24 d'agost de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=996 bgcolor=#E9E9E9
| 463996 || || 14 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=997 bgcolor=#fefefe
| 463997 || || 1 de maig de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=998 bgcolor=#d6d6d6
| 463998 || || 20 de novembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=999 bgcolor=#d6d6d6
| 463999 || || 4 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=000 bgcolor=#E9E9E9
| 464000 || || 10 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (460001)-(465000) (IAU Minor Planet Center) 

Llistes d'asteroides (460001-470000)